Патрокл — один із головних учасників Троянської війни.
 Патрокл — полководець єгипетського царя Птолемея II, відомий своєю діяльністю під час Хремонідової війни (267—262 рр. до н. е.).
 Патрокл Македонянин (? — 270 до н. е.) — стародавній грецький наварх, стратег, географ та дослідник.

 617 Патрокл — троянець Юпітера.